Groene-kruisgebouw (Wessem)
Groene Kruisgebouw (Tweede Exloërmond)